Cornelius Gurlitt (1820–1901) – niemiecki kompozytor
 Cornelius Gurlitt (1850–1938) – niemiecki historyk sztuki
 Cornelius Gurlitt (1932–2014) – niemiecki kolekcjoner